Katara bezeichnet
 einen Faustdolch, siehe Katar (Dolch)
 einen Pass in Griechenland, siehe Katara (Pass)
 die Qattara-Senke (auch als Katara-Senke transkribiert)
 einer Figur aus der Serie Avatar – Der Herr der Elemente